Święto Veiovisa – rzymskie święto na cześć bóstwa świata podziemnego, obchodzone 21 maja, jako Agonalia, oraz w dniu 1 stycznia – wraz z Eskulapem.

Świątynia Eskulapa na Wyspie Tyberyjskiej (Insula Tiberina) znajdowała się obok świątyni Veiovisa, dlatego uroczystości ku czci obydwu bóstw łączono 1 stycznia. 

Tego dnia obchodzono rocznicę poświęcenia sanktuarium bóstwa, a wyznawcy składali mu ofiarę, prosząc o przychylność i o nie przynoszenie śmierci bliskim im osobom.

Veiovisa